Байельса:

 Байельса — штат на юге Нигерии.
 Байельса Юнайтед — нигерийский футбольный клуб из Йенагоа, штат Байельса.